Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2020 проходил в Curling Hall Wetzikon в коммуне Ветцикон, Швейцария с 29 февраля по 7 марта.

В финале команда России победила команду Канады со счетом 5-4, украв по одному камню в седьмом и восьмом эндах. Это четвёртая победа российских кёрлингистов на Чемпионате мира по кёрлингу на колясках. Канадская команда завоевала первую медаль с 2013 года.
Команда Швеции, украв три камня в экстра-энде, победила действующих чемпионов команду Китая со счетом 5-2 в матче за бронзу.

Квалификация 
Следующие страны стали участниками чемпионата:

Команды 
Команды были представлены в следующих составах:

 скипы выделены полужирным шрифтом

Групповой этап. Таблица 
Окончательная таблица группового этапа

Групповой этап. Результаты 
Везде указано Центральноевропейское время (UTC+01:00).

Сессия 1 
Суббота, 29 февраля, 14:00

Сессия 2 
Суббота, 29 февраля, 19:00

Сессия 3 
Воскресенье, 1 марта, 9:00

Сессия 4 
Воскресенье, 1 марта, 14:00

Сессия 5 
Воскресенье, 1 марта, 19:00

Сессия 6 
Понедельник, 2 марта, 9:00

Сессия 7 
Понедельник, 2 марта, 14:00

Сессия 8 
Понедельник, 2 марта, 19:00

Сессия 9 
Вторник, 3 марта, 9:00

Сессия 10 
Вторник, 3 марта, 14:00

Сессия 11 
Вторник, 3 марта, 19:00

Сессия 12 
Среда, 4 марта, 9:00

Сессия 13 
Среда, 4 марта, 14:00

Сессия 14 
Среда, 4 марта, 19:00

Сессия 15 
Четверг, 5 марта, 9:00

Сессия 16 
Четверг, 5 марта, 14:00

Сессия 17 
Четверг, 5 марта, 19:00

Плей-офф

Четвертьфинал 
Пятница, 6 марта, 13:00

Полуфинал 
Пятница, 6 марта, 19:00

Матч за бронзу 
Суббота, 7 марта, 10:00

Финал 
Суббота, 7 марта, 14:30

Итоговая классификация 

 Выбывают в турнир группы B следующего чемпионата мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Результаты — Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2020 на сайте WCF

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2020

 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2020

 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2020 (группа Б)

2020
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2020 году
Чемпионаты мира в Швейцарии